Сезон 2008 года стал для ФК «Спартак» Москва 17-м в чемпионатах России высшего дивизиона, 7-м в Премьер-лиге.

Команда 2008

Трансферы 
Список игроков пришедших в клуб в ходе сезона 2008:

Список игроков ушедших из клуба в ходе сезона 2008:

Чемпионат России 2008 
Основная статья: Чемпионат России по футболу 2008

Результаты матчей

Турнирная таблица

События 
 Тур 1 — Первым немецким футболистом в Премьер-лиге стал спартаковец Малик Фатхи.
 Тур 3 — Роман Павлюченко голом в ворота «Химок» начал отчет второй сотни голов, забитых в зачет Клуба Григория Федотова.
 Тур 8 — Для Станислава Черчесова игра в Казани стала двадцать пятой в российских чемпионатах в качестве главного тренера, и спартаковцы впервые выиграли в Казани, оборвав рекордную победную серию «Рубина».
 Тур 10 — На матч в Самаре со «Спартаком» пришло 33 000 зрителей, и среди них находился миллионный болельщик чемпионата.
 Тур 11 — Юбилейная, пятисотая, игра в чемпионатах России «Спартака» закончилась победой над «Сатурном» — 1:0
 Тур 13 — Во второй раз в чемпионатах России ворота «Спартака» трижды поражает один футболист. В 2004 году Андрей Каряка, игравший за «Крылья Советов», отметился тремя голами, а теперь его достижение повторил армеец Вагнер Лав. Поражение от ЦСКА — 1:5 стало самым крупным в российской истории клуба.
 Тур 14 — Автором тысячного гола «Спартака» в чемпионатах России]стал Никита Баженов.
 Тур 16 — Автором первого немецкого гола в чемпионатах России стал защитник Малик Фатхи.
 Тур 18 — Первая игра в качестве и. о. главного тренера «Спартака» завершилась для Игоря Ледяхова ничьей, а первая победа пришла к спустя две игры. Ледяхов, исполняющий обязанности главного тренера, стал третьим, кто выступал за красно-белых в чемпионатах России в двух ипостасях: игрока и тренера. До него были Андрей Чернышов и Станислав Черчесов.
 Тур 22 — Спартаковцы забивали двадцать матчей подряд, это лучший результат сезона, остановил их будущий чемпион «Рубин» в московском матче. Это была первая игра для Микаэля Лаудрупа в качестве главного тренера.
 Тур 24 — В этом матче оборвалась рекордная для чемпионатов России спартаковская серия. В 33 матчах подряд красно-белых обязательно забивали мячи в ворота «Крыльев», но в юбилейной, сотой, игре для Леонида Слуцкого в премьер-лиге эта серия завершилась.
 Тур 27 — Шестьдесят тысяч зрителей пришло на матч ЦСКА — «Спартак». Это самая посещаемая игра чемпионата. Победный гол в ворота армейцев Никиты Баженова стал пятисотым мячом чемпионата. Этот гол оборвал семилетнюю безвыигрышную серию «Спартака» в матчах с ЦСКА.

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Кубок России 2008/2009 
Основная статья: Кубок России по футболу 2008/2009

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.
 Статистика приведена с учётом матча с «Динамо» (1/4 финала), который был сыгран в 2009 году.

Кубок УЕФА 2007/2008 
Основная статья: Кубок УЕФА 2007/2008

Проиграв лишь в серии пенальти шотландскому «Селтику» и вылетев из Лиги Чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда, «Спартак» попал в Кубок УЕФА, где, обыграв в обоих матчах шведский «Хеккен», попал в группу. Там соперниками «Спартака» были немецкий «Байер», чешская «Спарта», швейцарский «Цюрих» и французская «Тулуза». Заняв второе место «Спартак», вышел в плей-офф, где уже в 2008 году должен был встретиться с марсельским «Олимпиком».

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.
 Статистика приведена с учётом матчей с «Хеккеном», «Байером», «Спартой», «Цюрихом» и «Тулузой», которые были сыграны в 2007 году.

Лига Чемпионов 2008/2009 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2008/2009

Результаты матчей

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Кубок УЕФА 2008/2009 
Основная статья: Кубок УЕФА 2008/2009

Первый раунд

Групповой этап

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Чемпионат России 2008 (молодёжные составы)

Результаты матчей

Турнирная таблица

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Кубок Первого канала 2008 
Основная статья: Кубок Первого канала 2008

Групповой этап

Турнирная таблица

Статистика 

 Статистика без указания информации о нахождении игрока в запасе.

Товарищеские матчи

Основной состав 

 Список матчей возможно неполный.

Молодёжный состав 
 Информация о матчей молодёжного состава неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва

2008
Спартак Москва
Чемпионат России по футболу 2008